Ливиу-Дитер Нисипяну (; ) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1997).

В чемпионате мира 1999 дошёл до полуфинала. Чемпион Европы (2005). В составе сборных участник 7-и олимпиад, 6-и за Румынию (1996—1998, 2002—2008) и 1-у за Германию (2014), 4-х командных чемпионатов Европы, 3-х за Румыния (1999, 2005, 2009) и 1-й за Германию (2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Румынии
Шахматисты Германии
Чемпионы Европы по шахматам